Een verkeersweg:
N221 (België)
N221 (Frankrijk)
N221 (Nederland), zie Provinciale weg 221
N221 (Zwitserland)